Louis de Guise (1527–1578) – francuski kardynał, biskup Metz w latach 1568–1578.
 Louis de Guise (1555–1588) – francuski kardynał, arcybiskup Reims w latach 1574–1588.
 Louis de Guise (1575–1621) – francuski kardynał, arcybiskup-elekt Reims w latach 1605–1621.
 Ludwik de Guise-Joyeuse – francuski książę, władca Joyeuse w latach 1647–1654.
 Ludwik Józef de Guise – francuski książę, władca Guise w latach 1650–1671.